Sollefteå kan syfta på:

Sollefteå – en tätort i Sollefteå kommun
 Sollefteå kommun – en kommun i landskapet Ångermanland i Västernorrlands län 1971–
 Sollefteå socken – en socken i Ångermanland
 Sollefteå landskommun – en tidigare kommun i Västernorrlands län 1863–1944
 Sollefteå municipalsamhälle – ett municipalsamhälle tidigare 1885–1902
 Sollefteå köping – en tidigare administrativ köping 1902–1917
 Sollefteå stad – en tidigare administrativ stad i 1917–1970
Sollefteå församling – en församling inom Svenska kyrkan i Sollefteå kontrakt av Härnösands stift
Sollefteå kyrka – en kyrkobyggnad i Sollefteå
 Sollefteå distrikt – ett distrikt i Sollefteå kommun och Västernorrlands län 2016–
 Sollefteå HK – ishockeyklubb i Sverige